Босхарт — фамилия:

 Босхарт, Амброзиус (1573—1621) — фламандский художник
 Босхарт, Томас Виллибортс (1613—1654) — фламандский художник
 Босхарт, Ян Батист (1667—1746) — фламандский художник